Raritate se poate referi la:

Raritate (economie)
Raritate (filatelie)